A Koszmosz–2 az alábbiakra utalhat:

Koszmosz–2, 1MSZ típusú szovjet technológiai műhold
Koszmosz–2, az R–12 ballisztikus rakétán alapuló szovjet hordozórakéta